WRA steht für:
 War Relocation Authority, US-Behörde zur Internierung der japanischen Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs
 Westernreitabzeichen
 World Road Association, dt. Welt-Straßenverband
 Warder Airport (IATA-Code), Flughafen von Warder (Äthiopien), Region Somali, Äthiopien
 Powiat Radomski in Polen als Kfz-Kennzeichen

wra steht für:
 Warapu (ISO-639-3-Code), eine der Skosprachen in Sandaun Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung